Чемпионат Сербии по гандболу среди женщин, более известен как Суперлига Сербии () — главное внутреннее соревнование по гандболу в Сербии среди женщин, проводящееся ежегодно с 2006 года по системе «осень — весна». До 2006 года вместо него проводился чемпионат сначала Союзной Республики Югославии, а позднее — Сербии и Черногории.

Команды сезона 2012/2013 
В сезоне 2012/2013 участвовали 12 команд.

Чемпионы и призёры 
 Интересный факт: в чемпионатах СР Югославии и Сербии и Черногории с сезона 1991/1992 по 2005/2006 так никому и не уступил клуб «Будучност» из Подгорицы. Статистика приведена только для чемпионата Сербии.

См. также 
 Гандбольный союз Сербии
 Чемпионат Югославии по гандболу среди женщин
 Чемпионат Сербии по гандболу среди мужчин
 Кубок Сербии по гандболу среди женщин

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт женской Суперлиги 

Соревнования по гандболу в Сербии
Гандбол